Bolsa de Turismo de Lisboa, principal feira de turismo de Portugal
 Biomass to liquids, processo de produção de combustíveis
 Below the line, método de publicidade fora dos meios de comunicação de massa